Barjac est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Barjac (Ariège), commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie.
 Barjac (Gard), commune française du département du Gard, en région Occitanie.
 Barjac (Lozère),  commune française du département de la Lozère, en région Occitanie.

Patronyme 

 Sophie Barjac, actrice française.